Der heilige Krieg (, Transkription Swjaschtschennaja woina, transliteriert Svjaščennaja vojna) ist eines der bekanntesten sowjetischen Lieder, die dem Zweiten Weltkrieg gewidmet waren.

Der Text wurde im Jahr 1941 von Wassili Lebedew-Kumatsch nach dem deutschen Überfall auf die Sowjetunion geschrieben und am 24. Juni 1941 in der Iswestija veröffentlicht. Die Musik komponierte daraufhin der Autor der sowjetischen Hymne, Alexander Alexandrow. Das Lied wurde am 26. Juni 1941 fertiggestellt, wenige Tage nach Kriegsbeginn. Seine Uraufführung erlebte es vor dem Belorussischen Bahnhof in Moskau, wo Freiwillige an die Front verabschiedet wurden. Zunächst wurde es nur selten ausgestrahlt, da es von einem schweren tödlichen Kampf handelte statt von einem baldigen leichten Sieg. Ab Herbst 1941 wurde es jedoch jeden Morgen im sowjetischen Rundfunk gesendet. Die jährliche Parade zum Tag des Sieges auf dem Roten Platz in Moskau wird auch im heutigen Russland jeweils mit diesem Lied eingeleitet.

Der deutsche Text stammt von Stephan Hermlin.

Einzelnachweise 

Soldatenlied
Musik (Sowjetunion)
Lied 1941